Los términos aditivo, aditiva y aditivos pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a un aditivo alimentario, sustancia sin valor nutritivo que facilita la conservación del alimento;
 a los aditivos para hormigón, agregados que modifican las características del hormigón;
 a los aditivos, agregados que mejoran las características del combustible;
 a los aditivos para plástico;
 a la síntesis aditiva de color, proceso de mezcla de colores mediante fuentes de iluminación;
 a los aditivos químicos, elementos químicos que modifican características de metales y los plásticos.

Enlaces externos